Kreolische Küche bezeichnet:
 Karibische Küche, die Küche der karibischen Inseln
 Kreolische Küche (Louisiana), die Küche in der Region von Louisiana in den USA

Siehe auch:
 Kreolisch (Begriffsklärung)